N62 peut désigner :

 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 Hypertrophie mammaire (Gynécomastie, Hypertrophie mammaire), d’après la Classification internationale des maladies ;
 Ligne de bus Noctilien N62 de la RATP ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres